Parawani – jezioro w południowej Gruzji
 Parawani – rzeka w południowej Gruzji
 Parawani – miejscowość w południowej Gruzji